Санта-Кристина-де-Аро (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 67,77 км². Население — 5067 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento
  Información de la Generalitat de Cataluña
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Жироны